Petrus Martyr steht für:

 Petrus Martyr († 299/304), frühchristlicher Exorzist und Märtyrer, siehe Petrus und Marcellinus
 Petrus Martyr (um 1206–1252), italienischer Dominikaner und Märtyrer, siehe Petrus von Verona 
 Petrus Martyr von Anghiera (1457–1526), italienisch-spanischer Geschichtsschreiber und Diplomat

Siehe auch:
 Peter Martyr Vermigli (1499–1562), italienischer Theologe